Tvåtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västmanland 
Stora Tvåtjärnen, sjö i Norbergs kommun, 
Lilla Tvåtjärnen, sjö i Norbergs kommun,

Hälsingland 
Tvåtjärnarna (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (6 ha)
Tvåtjärnarna (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (6 ha)
Tvåtjärnarna (Hanebo socken, Hälsingland, 678218-154178), sjö i Bollnäs kommun, 
Tvåtjärnarna (Hanebo socken, Hälsingland, 678236-154188), sjö i Bollnäs kommun, 
Tvåtjärnarna (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Nedra Tvåtjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 
Tvåtjärnarna (Ovanåkers socken, Hälsingland, 681894-148706), sjö i Ovanåkers kommun, 
Tvåtjärnarna (Ovanåkers socken, Hälsingland, 681950-148717), sjö i Ovanåkers kommun, 
Övra Tvåtjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 
Tvåtjärnarna (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (5 ha)
Tvåtjärnarna (Voxna socken, Hälsingland, östra), sjö i Ovanåkers kommun, 
Tvåtjärnarna (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Jämtland 
Tvåtjärnarna (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Hövik-Tvåtjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Tvåtjärnarna (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Tvåtjärnarna (Offerdals socken, Jämtland, 704416-142230), sjö i Krokoms kommun, 
Tvåtjärnarna (Offerdals socken, Jämtland, 707066-140685), sjö i Krokoms kommun, 
Tvåtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Tvåtjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 712420-148128), sjö i Strömsunds kommun, 
Tvåtjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 712433-148138), sjö i Strömsunds kommun, 
Tvåtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 713395-145766), sjö i Strömsunds kommun, 
Tvåtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 713410-145774), sjö i Strömsunds kommun,

Medelpad 
Tvåtjärnarna (Borgsjö socken, Medelpad, 695210-151016), sjö i Ånge kommun,  (4 ha)
Tvåtjärnarna (Borgsjö socken, Medelpad, 695210-151048), sjö i Ånge kommun,  (1 ha)
Tvåtjärnarna (Borgsjö socken, Medelpad, 695217-150401), sjö i Ånge kommun, 
Tvåtjärnarna (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Tvåtjärnarna (Bjurholms socken, Ångermanland, 710272-165158), sjö i Bjurholms kommun, 
Tvåtjärnarna (Bjurholms socken, Ångermanland, 710279-165811), sjö i Bjurholms kommun, 
Tvåtjärnarna (Bjurholms socken, Ångermanland, 710307-165149), sjö i Bjurholms kommun, 
Tvåtjärnarna (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Tvåtjärnarna (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Tvåtjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Lappland 
Inre Tvåtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717818-162315), sjö i Lycksele kommun, 
Inre Tvåtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718451-164444), sjö i Lycksele kommun, 
Tvåtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 719148-161498), sjö i Lycksele kommun,  (5 ha)
Tvåtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 719204-161500), sjö i Lycksele kommun, 
Yttre Tvåtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717749-162388), sjö i Lycksele kommun, 
Yttre Tvåtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718324-164543), sjö i Lycksele kommun, 
Tvåtjärnarna (Malå socken, Lappland, 724478-165348), sjö i Malå kommun, 
Tvåtjärnarna (Malå socken, Lappland, 724481-165281), sjö i Malå kommun, 
Tvåtjärnarna (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Tvåtjärnarna (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,

Se även 
Dubbeltjärnarna
Partjärnarna
Tretjärn
Femtjärnarna, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn